Кубанская область (значения):

 Кубанская область — в составе Российской империи (1860—1917 годы).
 Кубанская область — в составе РСФСР (1920 год).